Minetti puede referirse a:
Personas
Annalisa Minetti, cantante italiana.
Bernhard Minetti, actor alemán.
Hans-Peter Minetti, actor alemán.
Jennifer Minetti, actriz alemana.
Marcos Minetti, futbolista argentino.
Marisa Minetti, actriz y conductora argentina radicada en el Perú.
Orquídea Minetti, política uruguaya.
Pierre Minetti, músico francouruguayo activo en Barcelona.
Teresita Minetti, cantante y compositora folclórica uruguaya.
Otros
Minetti Infoplus Vicenza, equipo de voleibol femenino de Italia.
Palacio Minetti, edificio en la ciudad de Rosario de Santa Fe, Argentina.
Villa Minetti, comuna de la provincia de Santa Fe, Argentina.